Салон ( — комната, гостиная, от  — зал):

 Салон — корпоративный круг — литературный, художественный или политический — клуб единомышленников, собирающихся в частном или арендуемом доме, называемом также «салоном» — с прибавлением символического наименования или имени содержателя, владельца: «Салон независимых», салон Маргариты Наваррской.

Художественные салоны 
 Парижский салон (широко известный как просто «Салон») — одна из самых престижных художественных выставок Франции, официальная регулярная экспозиция парижской Академии изящных искусств.
 Осенний салон — объединение деятелей искусства во Франции, основанное в 1903 году.
 Салон Независимых — созданное в Париже в 1884 году объединение художников.
 Салон отверженных — выставки работ, отвергнутых официальным Парижским салоном.
 «Салоны» Издебского — международные художественные выставки, организованные В. А. Издебским.

Помещения 
 Салон — магазин с одним торговым залом.
 Салон — зал, в котором клиенты ожидают своей очереди.
 Салон — помещение для различных экспозиций.
 Салон — комната для приёма гостей (устаревшее), гостиная.

В технике 
 Салон — основное внутреннее помещение пассажирского транспорта (исключая кабину водителя).
 Салон — основное внутреннее помещение автомобиля.

Топоним 
 Салон — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь
 Салон — коммуна во Франции, в департаменте Об

Другое 
 Салон (стилистика) — эпитет, характеризующий определённые стилистические, зачастую — конъюнктурные тенденции в искусстве, диктуемые запросами власть имущих — «салонная живопись», «— поэзия», «— искусство» вообще — «салонность».

См. также 
 Салон Китти
 Салон красоты — заведение, занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин.
 Салон мод — ателье модной одежды.
 Салон ста
 Салун